Stor-Hötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hötjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Stor-Hötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,2 ha)

Se även
Hötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn